Дави́д Гальпе́рин:
 Гальперин, Давид Абрамович (псевдоним Батуринский, 1888—1961) — русский и советский экономист, публицист, педагог, доктор экономических наук.
 Гальперин, Давид Израилевич (1903—1977) — советский учёный в области технологии баллиститных порохов, дважды лауреат Сталинской премии.
 Гальперин, Давид Мордухович (род. 1934) — конструктор авиационной и ракетной техники, учёный в области внутренней баллистики и газовой динамики.
 Гальперин, Давид Самойлович (1925—1993) — журналист и игрок в шашки.
 Гальперин, Давид Самойлович (1883—1957) — советский учёный в области химических технологий, доктор технических наук. Примечания